Костёл Пресвятой Девы Марии в Гродно () — несохранившийся готический костёл в Гродно, построенный во второй половине XIV века. Так как основателем костёла был князь Витовт, его также называют Фара Витовта. В 1961 году по распоряжению местных властей костёл был взорван, как здание находящееся в аварийном состоянии.

Строительство и дальнейшая судьба костёла 
В 1389 году по распоряжению великого князя Литовского Витовта в центре города, на главной его площади был построен деревянный костёл. Храм, за которым на долгие годы прочно закрепилось имя — Фара Витовта (от немецкого слова Pfarre — приход), стал первым католическим костёлом на здешних землях и главным приходским в городе. Храм представлял собой деревянное прямоугольное здание с двухскатной крышей и высокой колокольней. В 1403 году он был освящён в честь Успения Матери Божьей.

В 1494 году король польский и великий князь литовский Александр несколько обновлял костёл, а в 1551 году по распоряжению королевы Боны храм был отремонтирован. Важную роль в судьбе костёла сыграл король Стефан Баторий, сделавший Гродно своей постоянной резиденцией. Фару Витовта он называл самым прекрасным костёлом на землях ВКЛ, отмечая при этом, что костёл деревянный. По его распоряжению мастером Антонием де Гротта (Дигрепом) по проекту архитектора-иезуита Джованни Мария Бернардони и придворного архитектора короля Стефана Батория Йозефа Ройтена началось возведение каменного костёла в маньеристическом стиле.

Он представлял собой трёхнефный храм, фасад которого формировала четырёхъярусная прямоугольная в плане башня-колокольня, завершавшаяся фигурным куполом. Боковые стены были укреплены контрфорсами, объединявшимися в верхней части аркатурой. Характерной особенностью фасадов костёла было сочетание кирпичной кладки и оштукатуренных ниш и порталов. В 1587 году строительство храма было завершено. По своим размерам он стал самым большим храмом на белорусско-литвинских землях.

Пожар 
9 мая 1892 года Фара Витовта горела. Причина возгорания до сих пор не выяснена. Очаг пожара находился вверху колокольни, во время него храм значительно пострадал. Сгорела вся верхняя часть храма и крыша. Упавшая крыша оставила в потолке дыру диаметром пять саженей. Сгорела деревянная основа у четырёх колоколов, и они рухнули вниз. Был повреждён иконостас. В 1920 году произошёл ещё один пожар.

Подрыв 
8 марта 1961 года было принято решение о подрыве костёла.

11 октября того же года на заседании горисполкома принимается постановление «О мероприятиях по обрушению здания бывшего военного костёла на Советской площади»

22 ноября 1961 года было принято решение о финансировании работ

За три дня до взрыва — 25 ноября 1961 г. председатель горисполкома Н. Воронов издаёт распоряжение "О мерах по обрушению здания бывшего военного костела:

29 ноября 1961 года Фару Витовта подорвали.

Борьба за восстановление храма 

Вопрос отстройки храма нередко поднимался в публичном пространстве. Тема обсуждается на различных форумах в интернете и в социальных сетях. В связи с этим упоминается опасность спора верующих, так как святыня принадлежала представителям двух конфессий. Общественности демонстрируются различные реконструкции утраченного храма. В поддержку идеи восстановления Фары Витовта было создано несколько петиций, одна из них, в 2017 году, собрала более 1000 подписей.  

По мнению историка Евгения Асноревского, храм может быть восстановлен на основании научной реконструкции на период XVI века, в связи с наибольшей ценностью здания этого периода, и использоваться как концертный зал. Для предотвращения спора верующих историк предлагает устроить в здании две часовни, православную и католическую, использовав для этих целей восстановленную каплицу Халецких и аналогичный объём с левой стороны храма, существовавший во времена православного Софийского собора. Подобное решение реализовано в соборе Калининграда.

В 2022 году стало известно, что утверждён градостроительный проект развития центра города, предусматривающей восстановление Фары Витовта.

Интересные факты 
 Существует мнение, что под фарой Витовта есть подземный город
 22 апреля 2014 года в небе над Гродно воссоздали 3D-модель Фары Витовта во время открытия памятного знака на месте подрыва храма.

Примечания

Ссылки 
 Изображения Фары Витовта

Храмы, построенные в XIV веке
Храмы, снесённые в 1961 году
Храмы, снесённые во время хрущёвской антирелигиозной кампании
Взорванные храмы Белоруссии
Утраченные храмы Гродно
Католические храмы Гродно
Сооружения в готическом стиле